

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mechanicsville – città della Contea di Cedar, Iowa
 Mechanicsville – CDP della Contea di Saint Mary, Maryland
 Mechanicsville – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Mechanicsville – CDP della Contea di Hanover, Virginia